William é um prenome da onomástica da língua inglesa que possui origem teutônica que significa "aquele que protege". Seu equivalente em português é Guilherme, castelhano Guillermo, catalão Guillem, italiano Guglielmo, francês Guillaume, alemão Wilhelm, holandês Willem. William', pode se referir a:

Realeza
Rei William I de Bimbia, Rei de the Isubu
Rei William II de Bimbia, filho do rei acima
Rei William I de Inglaterra (William the Conqueror, William the Bastard)
Rei William II de Inglaterra
Rei William III de Inglaterra (Príncipe William III de Orange, Rei William II de Escócia,  William de Orange)
 William de Gellone, Conde de Toulouse, canonizado como Santo
Imperador William I da Alemanha
Imperador William II da Alemanha
William I, Conde da Holanda
William II, Conde da Holanda, Rei da Alemanha
William III, Conde da Holanda
William IV, Conde da Holanda
William V, Conde da Holanda
William VI, Conde da Holanda
William IV The Rich, Duque de Jülich e Cleves
Rei William I dos Países Baixos
Rei William II dos Países Baixos
Rei William III dos Países Baixos
William IV, Grand Duque de Luxemburgo
Príncipe William I de Orange (William the Silent)
Príncipe William II de Orange
Príncipe William III de Orange (Rei William III de Inglaterra e Escócia)
Príncipe William IV de Orange
Príncipe William V de Orange
William, Conde de Poitiers
Rei William I de Escócia (William the Lion)
Rei William II de Escócia (Rei William III de Inglaterra)
Rei William I da Sicília
Rei William II da Sicília
Rei William III da Sicília
Rei William IV do Reino Unido
Príncipe William II Villehardouin
Príncipe William de Gales
William de Wied, Rei de Albania

Filósofos, teologistas e eclesiásticos
 Guilherme de Auxerre (d. 1231), teólogo
 Guilherme de Champeaux (1070-1121), teólogo
 Guilherme de Corbeil, bisho inglês
 Guilherme de Conches (1080-1154), filósofo
 Guilherme de Saragoça, bispo de Zaragoza (Espanha) em 1137
 Guilherme de Mogúncia, bispo alemão
 Guilherme de Malmesbury, historiador inglês
 Guilherme de Moerbeke (1215-1286)
 Guilherme de Norwich (1132-1144), santo e suposto martir
 Guilherme de Ockham, frade inglês, filósofo e criador da navalha de Occam
 William de Sodor and Man, 11º bispo de Sodor and Man
 Guilherme de Poitiers
 Guilherme de St. Carilef, bispo inglês
 Guilherme de Saint-Thierry (1085-1148), teólogo
 William Waynflete (1395-1486), bispo
 Guilherme de Wykeham, bispo inglês
 Guilherme de York, bispo inglês

Escritores
 William Cash, correspondente do The Spectator''
 William de Ramsey, Hagiólogo de Crowland Abbey
 William o clérigo, poeta francês do século XII
 William Shakespeare, poeta inglês

Outros
 William Bourchier (1386-1420), Conde d'Eu
 William Henry
 will.i.am William James Adams Jr.,1975), membro da banda Black Eyed Peas
 William Machado de Oliveira, ex-jogador de futebol brasileiro.
 William Salles de Lima Souza Júnior, jogador de futebol brasileiro.
 William Carvalho da Silva, ex-jogador de voleibol brasileiro.
 William Bonner, repórter e apresentador brasileiro.

Desambiguações de antropônimos